Suhodanj (Čajniče, BiH)
Suhodanj (jezero)